Појам Кага може да се односи на:
 Провинција Кага
 Јапански носач авиона Кага, јапански носач авиона